La Superba – soprannome della città di Genova
La Superba – stella della costellazione dei Cani da Caccia
 La Superba – traghetto italiano
Classe La Superba – classe di navi da traghetto

Pagine correlate
Superba